Серена Вилијамс је трећи пут освојила турнир. У финалу је савладала Марију Шарапову са 6:1, 6:2. Овим тријумфом Серена Вилијамс је постала прва победница Отвореног првенства Аустралије која није била постављена за носиоца.

Носиоци

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Доња половина

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Спољашње везе 
 Жреб турнира на сајту wtatennis.com

Отворено првенство Аустралије у тенису 2007.
Отворено првенство Аустралије у тенису — жене појединачно